Drysdale (Victoria), een plaats in de Australische deelstaat Victoria
 Drysdale (rivier), rivier in West-Australië
 Drysdale (motorfiets), Australisch motorfietsmerk, bedrijf van Ian Drysdale